Der Ausdruck Zeitmaß bezeichnet

 die Angabe von Zeit in eindeutigen Bezugseinheiten, siehe Zeitmessung
 eine Maßeinheit der Zeit, eine Zeiteinheit
 in der Astronomie: Die Angabe eines Winkels in Zeiteinheiten, siehe Zeitmaß (Winkel)
 in der Musik: Das Tempo, siehe Tempo (Musik)

Musik:
 Zeitmaße, Komposition von Karlheinz Stockhausen, 1955/56

Siehe auch:
 Zeitwahrnehmung,  Zeitgefühl, Philosophie der Zeit („nach menschlichem Zeitmaß“)